Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1955/1956.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Hoofdklasse A

Statistieken

 1955/56
Nederlandse voetbalclub 1955/56